Casamayor ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Casamayor (* 1971), kubanischer Boxer
 María Andrea Casamayor (1720–1780), spanische Mathematikerin und Lehrerin
 Raynier Casamayor Griñán (* 1975), kubanischer Reggaeton-Musiker (El Médico)